Wretched bezeichnet:

 Wretched (italienische Band), eine ehemalige italienische Hardcore-Punk-Band
 Wretched (Maryland), eine ehemalige US-amerikanische Heavy-Metal-Band aus Maryland
 Wretched (North Carolina), eine US-amerikanische Extreme-Metal-Band